Manège é a palavra francesa usada para escola de equitação e pode referir-se a :

 Sala do Manège, em Paris
 Manege de Moscou
 Manege de São Petersburgo

Desambiguação